Le tournoi de qualification du simple messieurs du tournoi de Wimbledon 2016 se déroule du 20 au . Les matchs se jouent sur gazon au Centre National de Tennis à Roehampton, à quelques encablures de Wimbledon.

16 des 128 joueurs engagés se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Un joueur issu des qualifications reçoit les points de son dernier tour dans le tableau principal plus 25 points ATP supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série 

|-
|1|| Karen Khachanov ||align=center||| Matthew Barton
|-
|2|| Adam Pavlásek ||align=center||| Alexander Kudryavtsev
|-
|3|| Nikoloz Basilashvili ||align=center||| Mohamed Safwat
|-
|4|| Yuichi Sugita ||align=center||| Marcus Willis (WC)
|-
|5|| Konstantin Kravchuk ||align=center||| Adrián Menéndez-Maceiras
|-
|6|| Bjorn Fratangelo ||align=center|Qualifié || Austin Krajicek (22)
|-
|7|| Andrej Martin ||align=center||| Pere Riba
|-
|8|| Thomas Fabbiano ||align=center||| Marius Copil
|-
|9|| Igor Sijsling ||align=center|Qualifié || Yannick Mertens
|-
|10|| Michael Berrer ||align=center||| Edward Corrie (WC)
|-
|11|| Lukáš Lacko ||align=center|Qualifié|| Tobias Kamke (23)
|-
|12|| Yoshihito Nishioka ||align=center|Qualifié || Quentin Halys
|-
|13|| Gerald Melzer ||align=center||| Franko Škugor
|-
|14|| Tim Smyczek ||align=center||| Hiroki Moriya
|-
|15|| Radu Albot ||align=center|Qualifié|| Jozef Kovalík (19)
|-
|16|| Thiemo de Bakker ||align=center|||  Daniel Cow (WC)
|}

|-
|17|| Daniel Muñoz de la Nava ||align=center||| Franko Škugor
|-
|18|| Thiago Monteiro ||align=center||| Julian Reister (PR)
|-
|19|| Jozef Kovalík ||align=center||| Radu Albot (15)
|-
|20|| Mirza Bašić ||align=center||| Grégoire Barrère
|-
|21|| Daniel Brands ||align=center||| Ruben Bemelmans
|-
|22|| Austin Krajicek ||align=center||| Bjorn Fratangelo (6)
|-
|23|| Tobias Kamke ||align=center||| Lukáš Lacko (11)
|-
|24|| Marco Chiudinelli ||align=center||| Alexander Kudryavtsev
|-
|25|| Kenny de Schepper ||align=center||| Marius Copil
|-
|26|| Máximo González ||align=center||| Aldin Šetkić
|-
|27|| Guido Andreozzi ||align=center||| Yannick Mertens
|-
|28|| Dennis Novikov ||align=center|Qualifié'''|| Hiroki Moriya
|-
|29|| Quentin Halys ||align=center| || Yoshihito Nishioka (12)
|-
|30|| Saketh Myneni ||align=center||| Tristan Lamasine
|-
|31|| Vincent Millot ||align=center||| Daniil Medvedev
|-
|32|| Marco Trungelliti ||align=center||| Matthew Barton
|}

Qualifiés 

  Matthew Barton
  Alexander Kudryavtsev
  Tristan Lamasine
  Marcus Willis
  Ruben Bemelmans
  Bjorn Fratangelo
  Luke Saville
  Marius Copil
  Igor Sijsling
  Albano Olivetti
  Lukáš Lacko
  Yoshihito Nishioka
  Franko Škugor
  Dennis Novikov
  Radu Albot
  Édouard Roger-Vasselin

Tableaux

Premier qualifié

Deuxième qualifié

Troisième qualifié

Quatrième qualifié

Cinquième qualifié

Sixième qualifié

Septième qualifié

Huitième qualifié

Neuvième qualifié

Dixième qualifié

Onzième qualifié

Douzième qualifié

Treizième qualifié

Quatorzième qualifié

Quinzième qualifié

Seizième qualifié

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs du tournoi de Wimbledon 2016
 Tournoi de qualification du simple dames

2016
Tennis masculin en 2016
Tournoi de Wimbledon 2016